Экскаваты () — большая группа протистов, относящихся к домену Эукариоты. К данной группе принадлежит множество разнообразных видов: свободно живущих, симбиотических и паразитических, в том числе некоторые важные виды паразитов человека.

Впервые как формальный таксон был предложен Симпсоном и Паттерсоном в 1999-м, и введен Томасом Кавалье-Смитом в 2002 году.

Филогеномный анализ разделил членов Excavata на три разные группы: Дискобиды, Метамонады и Малавимонады. За исключением Euglenozoa, все они нефотосинтезирующие.

Строение 
Типичный представитель данной группы имеет одно ядро и два жгутика (но может быть четыре и более жгутиков). Один из жгутиков направлен назад и лежит в вентральной борозде, которая и дала название всей группе. В ней же и расположен клеточный рот. Один из жгутиков, как правило, длиннее другого (основной), при делении каждой дочерней клетке отходит по одному жгутику. У той клетки, которой отошел короткий жгутик, он становится основным.

У некоторых (особенно у анаэробных кишечных паразитов) митохондрии сильно редуцированы. У некоторых экскаватов отсутствуют «классические» митохондрии, и они называются «амитохондриальными», хотя у большинства сохранились митохондриальные органеллы в сильно модифицированной форме (например, гидрогеносомы или митосомы). Среди тех, у кого есть митохондрии, митохондриальные кристы могут быть трубчатыми, дисковидными или, в некоторых случаях, ламинарными. 

Различные группы, у которых отсутствуют эти черты, могут считаться экскаватами на основании генетических данных (в первую очередь, на основании филогенетических деревьев молекулярных последовательностей). 

Слизевики Acrasidae - единственные экскаваты, демонстрирующие ограниченную многоклеточность. Как и другие клеточные слизевики, они живут большую часть своей жизни в виде отдельных клеток, но иногда собираются в более крупные кластеры.

Классификация 

Экскаватов разделяют на шесть основных подгрупп на уровне типа/класса. Дополнительная группа, малавимонадиды, также может быть включена в число экскаватов, хотя филогенетические данные сомнительны.

Дискобы (Discoba) 
Эвгленозои (Euglenozoa) и Heterolobosea (Percolozoa), по-видимому, являются особенно близкими родственниками и объединены наличием дисковидных крист в митохондриях. Тесное родство было показано между Discicristata и Jakobida, последние имели трубчатые кристы, как и большинство других простейших, и, следовательно, были объединены под названием Discoba, которое было предложено для этой явно монофилетической группы.

Метамонады (Metamonads) 
Метамонады необычны тем, что утратили "классические" митохондрии — вместо этого у них есть гидрогеносомы, митосомы или неохарактеризованные органеллы. Оксимонада Monocercomonoides полностью потеряла гомологичные митохондриям органеллы.

Малавимонады (Malawimonads) 
Малавимонады считаются членами группы экскаватов из-за их типичной морфологии, а также филогенетического родства с другими экскаватами в некоторых молекулярных филогениях. Однако, их положение среди эукариот остается сомнительным.

Анциромонады (Ancyromonads) 
Анциромонады представляют собой небольшие свободноживущие клетки с узкой продольной бороздкой на одной стороне клетки. Бороздка анциромонад не используется для «подкормки взвесью», в отличие от «типичных» экскаватов (например, малавимонад, якобидов, родов Trimastix, Carpediemonas, Kiperferlia, и т.д.). Вместо этого анциромонады захватывают прокариотов, прикрепленных к поверхностям. Филогенетическое положение анциромонад плохо изучено, однако некоторые филогенетические анализы считают их близкими родственниками малавимонад. Следовательно, вполне возможно, что анциромонады важны для понимания эволюции «настоящих» экскаватов.

Монофилия (Monophyly) 
Положение экскаватов все еще неясно; возможно, они не являются монофилетической группой. Хотя, по-видимому, внутри экскаватов есть несколько клад, которые являются монофилетическими. 

Некоторые считают экскаватов одними из самых примитивных эукариот, отчасти из-за их размещения во многих эволюционных деревьях. Это может побудить предположить, что они относятся к парафилетическому классу, включающему предков других живых эукариот. Однако размещение некоторых экскаватов в качестве «ранних ветвей» может быть артефактом анализа, вызванным притяжением длинных ветвей, как это было замечено с другими группами, например, с микроспоридиями.  

Кладограмма

Предлагаемые кладограммы для позиционирования экскаватов:

Примечания 

Экскаваты